Лос Нанчес има више значења:

 Лос Нанчес (Ел Барио де ла Соледад), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Нанчес (Сиудад Истепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Нанчес (Магдалена Текисистлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Нанчес (Сан Мигел Сојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Нанчес (Сан Педро Мистепек -дто. 22 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Нанчес (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Нанчес (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику